LIBR steht für:
 Flughafen Brindisi (ICAO-Code), italienischer Flughafen

LiBr steht für:
 Lithiumbromid, Lithiumsalz der Bromwasserstoffsäure

Abkürzung